Eugênia de Roma — mártir cristã

Toponímia 
Municípios da Espanha 
Santa Eugènia (Baleares)
Santa Eugènia de Berga — na Catalunha

Freguesias de Portugal 
Santa Eugénia de Rio Covo — de Barcelos
Santa Eugénia (Alijó)

Desambiguações de topônimos